Сафарова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Сафарова, Аделя Джумшудовна (род. 1939) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Сафарова, Бури (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сафарова, Елена Владимировна (род. 1975) — российская биатлонистка.
 Сафарова, Земфира Юсиф кызы (род. 1937) — советский и азербайджанский музыковед, профессор.
 Сафарова, Ирина Григорьевна (род. 1969) — российская бегунья.
 Сафарова, Сайрам (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шафаржова, Луция (род. 1987) — чешская теннисистка, рядом СМИ ошибочно называемая Сафаровой.